Andreas Schelfhout (1787-1870), Nederlands landschapsschilder, etser en lithograaf. Hij was de grootvader van Lodewijk
Lodewijk Schelfhout (1881-1943), Nederlands kunstschilder en grafisch kunstenaar. Hij was de kleinzoon van Andreas
Albertine Schelfhout-van der Meulen (1891-1968), Nederlands filosofe en schrijfster. Echtgenote van Lodewijk Schelfhout
Cornelis Eduardus (Kees) Schelfhout (1918-1983), Nederlands Engelandvaarder en KVP-politicus
Diederick Schelfhout (*1985), Belgische wielrenner en paralympiër
Els Schelfhout (*1967), Belgisch politica van CD&V
Oscar Schelfhout (1904-1984), Belgisch rooms-katholiek priester en kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent